

Pseudonyme 

 Alice Ozy (1820-1893), comédienne et « courtisane » française ;
 Mireille Ozy (1927-1986), comédienne française.

Titre 

 Ozy and Millie (1998-2008), webcomic de DC Simpson.